Assadi ist der Familienname folgender Personen:

 Lucas Assadi (* 2004), chilenischer Fußballspieler
 Mina Assadi (* 1943), iranische Schriftstellerin